Esistono due comuni francesi con questo nome

Félines – Ardèche
Félines – Alta Loira